Ранчо лос Ромерос има више значења:

 Ранчо лос Ромерос (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Ромерос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику